Список лучших бомбардиров Чемпионата Словении ():

Список

См. также 
Лучшие бомбардиры чемпионата Югославии по футболу

Футбол в Словении
Чемпионат Словении по футболу